Michał (Zinkewycz)
 Symeon (Zinkewycz)
 Wasyl Zinkewycz